Ранчо де Енмедио има више значења:

 Ранчо де Енмедио (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо де Енмедио (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо де Енмедио, Ел Кармен (Аљенде), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо де Енмедио, Ранчо ел Данијел (Асенсион), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо де Енмедио, Ел Хакалито (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо де Енмедио, Естасион Муљер (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо де Енмедио (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо де Енмедио (Идалго дел Парал), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо де Енмедио (Охинага), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо де Енмедио (Окампо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо де Енмедио (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо де Енмедио (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо де Енмедио, Маниљас (Виља Гереро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо де Енмедио, Лас Митрас (Гарсија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ранчо де Енмедио (Грал. Зарагоза), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ранчо де Енмедио (Мина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ранчо де Енмедио (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ранчо де Енмедио (Росарио), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ранчо де Енмедио (Кваутемок), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ранчо де Енмедио (Монте Ескобедо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику